Rádio Imprensa FM é uma estação de rádio brasileira com sede em São Paulo, SP, opera nos 102.5 MHz e é voltada para o forró. Possui um noticiário nas manhãs e um programa dedicado ao tecnomelody nas noites.

Forrozão da Rádio Imprensa 
Nos anos 2000, a Rádio Imprensa fecha parceria com a gravadora Atração Fonográfica a fim de lançar o CD e DVD "Forrozão da Rádio Imprensa" com sucessos dos principais artistas de forró do país. Foram dois volumes lançados entre os anos de 2004 e 2005.

Imprensa FM